Indywidualne Mistrzostwa Rosji na Żużlu 2013 – zawody żużlowe, mające na celu wyłonienie medalistów indywidualnych mistrzostw Rosji w sezonie 2013. W finale zwyciężył broniący tytułu Grigorij Łaguta.

Finał 
 Bałakowo, 22 sierpnia 2013

 Bieg bo biegu:
 G.Łaguta, Gafurow, Tarasienko, Kułakow
 Kudriaszow, Darkin, Sosnow, Iwanow
 Poważny, Koczetow, Własow, Mizunow
 Czałow, Charczenko, Biełousow, Litwinow
 Tarasienko, Darkin, Koczetow, Charczenko (w/u)
 Gafurow, Kudriaszow, Litwinow, Mizunow
 Poważny, Biełousow, Kułakow, Iwanow
 G.Łaguta, Czałow, Własow, Sosnow
 Kudriaszow, Tarasienko, Poważny, Czałow
 Darkin, Gafurow, Biełousow, Własow
 Kułakow, Czindiłow, Sosnow, Litwinow
 G.Łaguta, Iwanow, Charczenko, Mizunow
 Tarasienko, Iwanow, Własow, Litwinow (u)
 Gafurow, Czindiłow, Charczenko, Morozow (d)
 Darkin, Czałow, Mizunow, Kułakow (d)
 G.Łaguta, Kudriaszow, Czindiłow (d)
 Tarasienko, Biełousow, Mizunow, Morozow (d)
 Gafurow, Czałow, Iwanow, Czindiłow
 Kudriaszow, Kułakow, Własow, Charczenko (d)
 G.Łaguta, Darkin, Czindiłow, Litwinow
 Bieg o srebrny medal: Kudriaszow, Gafurow

Bibliografia 
 Grigorij Łaguta Indywidualnym Mistrzem Rosji po raz drugi z rzędu

2013
2013 w sporcie żużlowym